Demônio
Ou ainda:
Demônios (Diablo) - personagens da série de jogos eletrônicos
Os Demônios - romance de Fiódor Dostoiévski.

Veja também
Diabo
Lúcifer

Desambiguação